Krijger, strijder

Personen:
Hanske de Krijger (16e eeuw), Vlaamse volksheld uit Oudenaarde
Jan Krijger, Nederlands politicus van de CHU en later VCH
Philip Krijger (1938), Nederlands theoloog en predikant

In samenstellingen:
Conan de krijger, fantasyboek
De boeken van de zoon van de krijger, boekenserie
Monument voor de gevallen krijger, oorlogsmonument in de Nederlandse stad Tiel
Orde van de Trouwe Krijger, ridderorde van het Maleisische sultanaat Kelantan